Niitty is de Finse vertaling van weiland. In de topologie van zowel  Finland als Zweden komt de term voor:
Niittyrivier; een rivier in noord Zweden;
Niittysaari (Muonio); eiland van Finland in de Muonio
Niittysaari (Torne); eiland van Finland in de Torne
Niittymeren; meren die de bron zijn van de Niittyrivier.